Proporcellio är ett släkte av kräftdjur. Proporcellio ingår i familjen Porcellionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Proporcellio